Party Tour — первый концертный тур американской поэтессы-песенницы Pink. Тур был поддержкой её второго студийного альбома Missundaztood. Тур был первым мировым туром Pink, включивший Северную Америку, Европу, Азию и Океанию.

Церемония открытия 
 Candy Ass (Северная Америка) (отдельные места проведения)

Сет-лист 
 «Most Girls»
 "Get the Party Started
 «M!ssundaztood»
 «18 Wheeler»
 «What's Up?»
 «Dear Diary»
 «Respect»
 «I Love You»
 «You're All I Need to Get By»
 «You Make Me Sick»
 «Just Like a Pill»
 «Lonely Girl»
 «Numb»
 «Summertime»
 «Piece of My Heart»
 «Me and Bobby McGee»
 «Family Portrait»
 «Eventually»
 «There You Go»
 «Don't Let Me Get Me»

Даты тура

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Концертные туры Пинк